Сеферов — фамилия еврейско-армянского происхождения. Известные носители:

 Мануил Сеферов (XVII в.) — самозванец армянского происхождения, выдававший себя за московского царевича.
 Сеферов, Павел Яковлевич (1872—1914) — архитектор Евпатории, гласный Евпаторийской городской Думы.